Адмиралте́йство — высший орган военно-морского управления, в том числе военного судостроения, в некоторых странах в XVII—XX веках.

Адмиралтейство размещалось в комплексе административных зданий, к которому часто примыкали оборонительные сооружения (земляной вал с бастионами и артиллерией, рвы, заполненные водой, насыпь гласиса, эспланада и т. п.), производственные постройки (верфи, мастерские, склады для строительства, снаряжения и ремонта кораблей и др.), а также казармы.

В разговорной речи, термин «адмиралтейство» также применяется по отношению к главному административному зданию, или даже ко всему комплексу административно-производственных сооружений. Известны также другие объекты, носящие название «Адмиралтейство» (например, садово-парковый комплекс в г. Пушкин).

 Адмиралтейство (комплекс сооружений) — центр военного кораблестроения; территория на берегу моря или реки, где расположены верфи, мастерские, склады для строительства, снаряжения и ремонта военных кораблей
 Британское Адмиралтейство — военно-морское ведомство Великобритании
 Императорское адмиралтейство — военно-морское ведомство Кайзеровской Германии
 Адмиралтейства Германии:
 Гамбургское адмиралтейство
 
 :
 
 
 
 
 
 
 Адмиралтейства Российской империи:
 Архангельское адмиралтейство
 Астраханское адмиралтейство
 Воронежское адмиралтейство
 Иркутское адмиралтейство
 Казанское адмиралтейство
 Николаевское адмиралтейство
 Тавровское адмиралтейство
 Таганрогское адмиралтейство
 Санкт-Петербург:
 Главное Адмиралтейство
 Новое адмиралтейство
 Кронштадтское адмиралтейство
 Адмиралтейство (Царское Село) — садово-парковое сооружение в Екатерининском парке города Пушкина (района Санкт-Петербурга)
 Севастополь:
 Лазаревское адмиралтейство
 Херсонское адмиралтейство
 
  — французский суд, действовавший от имени адмирала
 Адмиралтейство (Гатчина) — садово-парковое сооружение в Дворцовом парке Гатчины
 Адмиралтейство (здание, Николаев Николаевской области) — здание со шпилем в украинском городе Николаеве
 Адмиралтейство (Гонконг) — гонконгский район, входящий в состав округа Сентрал-энд-Вестерн

См. также

Примечания